Ludwigsdorf – frazione del comune tedesco di Ihlow
 Ludwigsdorf – sobborgo della città namibiana di Windhoek
 Ludwigsdorf (oggi Ludwikowice Kłodzkie) – frazione del comune polacco di Nowa Ruda
 Ludwigsdorf (oggi Łodygowo) – frazione della città polacca di Kisielice